Krakel Spektakel kan syfta på:

 Krakel Spektakel – en sagofigur av Lennart Hellsing
 Krakel Spektakel (musikalbum) – ett musikalbum av Sångensemblen Amanda från 1998
 Krakel Spektakel Skivan – ett musikalbum om Krakel Spektakel och Kusin Vitamin från 1955
 Krakel Spektakel (film) – en svensk musikalfilm från 2014

Se även 
 Krakels ABC
 ABC-tåget